Giralt ist der Familienname folgender Personen:
 Arnie David Giralt (* 1984), kubanischer Dreispringer
Ernest Giralt (* 1948), spanischer Biochemiker
 Marcos Giralt Torrente (* 1968), spanischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Ramón Power y Giralt (1775–1813), puerto-ricanischer Freiheitskämpfer